Die National Premier League 2018 war die 50. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 28. April 2018 und endete am 5. Oktober 2018.

Mannschaften 

 Goyo FC wurde in Anduud City FC umbenannt

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2018 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2018 bei soccerway.com

2018
Fußballsaison 2018